HMS Edinburgh je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Edinburgh (1707) 
 HMS Edinburgh (1716) 
 HMS Edinburgh (1811) 
 HMS Edinburgh (1882) 
 HMS Edinburgh (C16) 
 HMS Edinburgh (D97)

Edinburgh